Een ander woord voor benadering, van bijvoorbeeld een grootheid
 Circa (band), een Amerikaanse muziekgroep
 Circa (district), een district in Peru